Jean Capdeville peut faire référence à :

 Jean Capdeville (1912-1977), un homme politique français
 Jean Capdeville (1917-), artiste peintre français contemporain